USS Alpha je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alpha (1864) 
 USS Alpha (SP-586)

Alpha